Ksenjewka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Ksenjewka (Transbaikalien), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien

 Ksenjewka (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Ksenjewka (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk